Brewis ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair Brewis (1937–2014), britischer Mediziner
 Hansie Brewis (1920–2007), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Brewis steht für:
 Brewis Island